Müller-Braun ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Müller-Braun (* 1989), deutsche Schriftstellerin
 Ulrich Müller-Braun (* 1956), deutscher Journalist und Schriftsteller